Дискографія американського гурту Red Hot Chili Peppers складається з десяти студійних альбомів, двох концертних альбомів, трьох збірок, одного міні-альбому, сорока трьох синглів та сорока чотирьох відеокліпів.

Фрушанте возз'єднався з Chili Peppers в 1998 році, і вони випустили свій сьомий студійний альбом, Californication, в червні 1999 року. Гурт увійшов в студію у вересні 2010 року для запису свого десятого студійного альбому, і їх першого з гітаристом Джошем Клінгхоффером. Запис був завершений в березні 2011 року і альбом I'm with You був випущений в серпні 2011 року. Він досяг 2 позиції в Billboard 200; «The Adventures of Rain Dance Maggie», головний сингл альбому, досяг 38 місця в Billboard Hot 100.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки та концертні альбоми

Різне

Сингли

Промо-сингли

Музичні відео та VHS/DVD

Музичні відео

VHS/DVD та інші релізи

Інші появи

Примітки 

Дискографії американських виконавців
Red Hot Chili Peppers